Proteus (mythologie), een zeegod uit de Griekse mythologie
 Proteus (personage), een Egyptische farao uit Herodotus' Historiën
En naar
 Proteus (bacterie), een geslacht van bacteriën 
 Proteus (computerspel), een computerspel
 Proteus (dichtvorm), een versvorm bedacht door Drs P.
 Proteus (dier), een geslacht van salamanders met als enige soort de olm (Proteus anguinus)
 Proteus (koning), een koning van Argos
 Proteus (maan), een maan van Neptunus, genoemd naar de zeegod
 Proteus (software), een instant-messagingcliënt voor Mac OS X

En verder naar
 DJ Proteus, een dj
 D.S.R. Proteus-Eretes, een studentenroeivereniging in Delft
 Proteus, ofte, Minne-beelden verandert in sinne-beelden (1627), een werk van Jacob Cats
 Proteus-syndroom, een zeer zeldzame genetische aandoening